Покровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Покровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 514 человек, в том числе 252 мужчины и 262 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Покровка.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района